HMS Centurion (1650) – fregata da 40 cannoni
 HMS Centurion (1691) – vascello di linea da 48 cannoni
 HMS Centurion (1732) – vascello di linea da 40 cannoni
 HMS Centurion (1774) – vascello di linea da 50 cannoni
 HMS Centurion (1844) – vascello di linea da 80 cannoni
 HMS Centurion (1892) – nave da battaglia
 HMS Centurion (1911) – nave da battaglia